Augustobriga ist in der antiken Geographie Name mehrerer Orte:

 Augustobriga (Tagus), Ort in Lusitania am linken Ufer des Tagus, zwischen Emerita Augusta und Toletum, beim heutigen Talavera la Vieja in Extremadura in Spanien
 Augustobriga (Vettones), Ort der Vettonen in Lusitania
 Augustobriga (Pelendones), Ort der Pelendonen in Hispania Tarraconensis, beim heutigen Muro de Ágreda, 5 km westlich von Ágreda, Spanien